Робин Госенс (; род. 5 июля 1994 года, Эммерих-ам-Райне) — немецкий футболист, левый полузащитник и защитник итальянского клуба «Аталанта» и сборной Германии, выступающий на правах аренды за «Интернационале».

Госенс родился в Германии в семье нидерландца и немки, поэтому у него два паспорта.

Клубная карьера 
Госенс — воспитанник клубов «Фортуна Эльтан 1910», «Бохольт» и «Реде». В 2012 году он перешёл в нидерландский «Витесс», где два года выступал за молодёжную команду. В начале 2014 года для получения игровой практики Госенс перешёл на правах аренды в «Дордрехт». 17 января в матче против «Эксельсиора» он дебютировал в Эрстедивизи. 7 февраля в поединке против «Эммена» Робин забил свой первый гол за «Дордрехт». По итогам сезона Госенс помог клубу выйти в элиту. 9 августа в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи.

Летом 2015 года Госенс перешёл в «Хераклес». 16 августа в матче против НЕК он дебютировал за новую команду. 13 марта 2016 года в поединке против «Камбюра» Робин забил свой первый гол за «Хераклес».

Летом 2017 года Госенс перешёл в итальянскую «Аталанту». 20 августа в матче против «Ромы» он дебютировал в итальянской Серии A. 22 апреля в поединке против «Торино» Робин забил свой первый гол за «Аталанту». 23 ноября в матче Лиги Европы против английского «Эвертона» он отметился забитым мячом. 11 декабря 2019 года в поединке Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» Госенс забил гол.

27 января 2022 года перешёл на правах аренды в миланский «Интер» до конца сезона с опцией обязательного выкупа.

Достижения

Командные 
«Интернационале»
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии: 2022

Личные 
 Член команды года Серии А: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Дордрехт»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Интернационале»